Френез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Френез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін